Die WTA Championships 1989 (auch als Virginia Slims Championships bekannt) waren ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen im Madison Square Garden in New York City. Es war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 13. bis 19. November 1989 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Martina Navratilova mit 6:4, 7:5, 2:6 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Martina Navrátilová / Pam Shriver mit 6:3 und 6:2 gegen Larisa Savchenko / Natallja Swerawa.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan